

Astronomia
 Cratere Boleyn – cratere sulla superficie di Venere

Persone
 Anne Boleyn, nota come Anna Bolena – regina consorte d'Inghilterra e Irlanda
 George Boleyn – cortigiano inglese
 Jane Boleyn – nobildonna inglese
 Mary Boleyn – cortigiana inglese
 Thomas Boleyn – cortigiano inglese